Север или Севир () — имя которое носили некоторые святые:

 Север Александрийский, мученик Кеметский (+ 309). Память 11 января .
 Север, епископ Равенны (+348). Память 1 февраля.
 Север, епископ Авраншский (+ ок. 690). Память 1 февраля .
 Север, священник из Абруццо. Память 15 февраля.
 Север, епископ Катанский (+ ок. 811 или 814). Память 24 марта .
 Север Неаполитанский . Память 29 апреля.
 Север, мученик Фракийский .  Память 23 июля .
  Память 2 августа.
 Север, епископ Трирский (+ после 446). Память 15 октября .
 , (+ 407), просветитель Новемпопулании, священномученик. Память 3 ноября.
 Север Барселонский, мученик, епископ Барселоны (ок. 304). Память 6 ноября.
 Север, епископ из Кальяри, священномученик. Память 8 ноября.
 Север Африканский, мученик (+ ок. 300). Пострадал в Африке вместе со святыми Секуром (Sécure), Ианнуарием (Janvier) и Викторином (Victorin). Память 2 декабря.
 Север из Турририо, исповедник Африканский (+ 484). Память 6 декабря .
 Север, епископ Реймсский (Severus of Reims, + 15 января 400 года)
 Север Вьеннский

Примечания 

Святые по алфавиту